Des Moines este un nume propriu provenit din limba franceză, care se poate referi la următoarele denumiri geografice din Statele Unite ale Americii.

Denumiri geografice 

 Des Moines, capitala statului 
 Des Moines (râu), afluent al fluviului Mississippi
 Des Moines (comitat), unul din cele 99 de comitate ale statului Iowa, situat în colțul de sud-est la confluența râului omonim cu fluviul Mississippi (sediul comitatului este Burlington și nu orașul Des Mines)
 Des Moines, oraș din statul 
 Des Moines, localitate din statul

Altele 

 USS Des Moines (CA-134), o clasă de crucișătoare din Marina militară a Statelor Unite ale Americii

Nume proprii